Кёнигсдорф ()

Топонимы 
 Кёнигсдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Кёнигсдорф — политическая община и сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Ссылки